Салтиљо де Ариба има више значења:

 Салтиљо де Ариба (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Салтиљо де Ариба (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику